Mathebula ist der Familienname folgender Personen:

 David Mathebula (* 1983), südafrikanischer Fußballspieler
 Jeffrey Mathebula (* 1979), südafrikanischer Boxer
 Peter Mathebula (1952–2020), südafrikanischer Boxer